Ich werde dich auf Händen tragen – film del 1943 diretto da Kurt Hoffmann
Ich werde dich auf Händen tragen – film del 1958 diretto da Veit Harlan
Ich werde dich auf Händen tragen – film del 2001 diretto da Iain Dilthey